Максвел има више значења:
 Максвел (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Максвел (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Максвел (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Максвел (Нови Мексико), град је у америчкој савезној држави Нови Мексико
 Максвел (фудбалер)
 Џејмс Клерк Максвел, шкотски физичар и математичар
 Максвел (јединица)